Barclaycard Arena ist der ehemalige Name folgender Veranstaltungshallen:
 Barclays Arena, Hamburg, 2015–2021
 Utilita Arena Birmingham, Birmingham, 2017–2020